Le terme Lorius désigne :
Les Lorius un genre de lori, des perroquets d'Asie du Sud-Est.
Claude Lorius, un climatologue français